Жынгылды — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Жынгылды — село в Карасайском районе Алматинской области.
 Жынгылды — село в Жангалинском районе Западно-Казахстанской области.
 Жынгылды — село в Джангельдинском районе Костанайской области.
 Жынгылды (до 1992 г. - Куйбышево) — село в Мангистауском районе Мангистауской области.